Сильве́стров — прізвище, утворене від особового імені Сильвестр.

Відомі носії 
 Сильвестров Валентин Васильович (1937) — сучасний український композитор.
 Сильвестров Ростислав Васильович (1917 – 1976) — український маляр.
 Сильвестров Юрій Володимирович (1960) — український перекладач.

Див. також 
 Сільвестров
 Селіверстов
Прізвища